Vassilievski (Krasnodar), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Vassilievski (Kursk), localitat de la província de Kursk, a Rússia
 Vassilievski (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Vassilievski (Oriol), localitat de la província d'Oriol, a Rússia